Lichen planus
 Lichen striatus
 Lichen corneus obtusus
 Lichen sclerosus